Годеану има више значења:

 Годеану (Обаршија-Клошани), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Годеану (Годеану), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Годеану (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији